André Pézard (1893-1984) : traducteur et professeur italianiste français
 Fanette Roche-Pézard (1924-2009) : historienne de l'art française
 Maurice Pézard (1876-1923) : archéologue et assyriologue français.